Magnus Hedlund

Magnus Hedlund (författare), svensk författare och översättare
Magnus Hedlund (ishockeyspelare), svensk ishockeyspelare